Канту:
 Канту — коммуна в Италии.
Канту — древнее майяское царство в Белизе.

Персоналии 
 Канту Гарса, Федерико (1907—1989) — мексиканский художник.
 Канту, Чезаре Амброджо (1804—1895) — итальянский историк, писатель и политический деятель. 
 Канту, Флавиу (1975) — бразильский дзюдоист.
 Канту, Эрик (1999) — мексиканский футболист.